Голутвин — исторически сложившееся название района города Коломны, прилегающего к одноимённой железнодорожной станции.

Происхождение названия 
Название Голутвин происходит от слова голутва — «вырубка», «просека в лесу», «поляна» (от голый).

История 
Территория района сформировалась из села Боброва, находившегося на этом месте до середины XIX века. В 1863 году инженер Струве купил этот участок земли у помещика Н. М. Голицына для постройки паровозостроительного завода (ныне — ОАО ХК «Коломенский завод») и железнодорожной станции.

Транспорт 
С остальными районами города Голутвин связан трамвайными маршрутами № 1, 2, 3, 4, 6 и 8, проходящими по улице Октябрьской Революции, автобусными внутригородскими маршрутами, а также маршрутными такси: 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 68. Также в Голутвине находится автовокзал, с которого отходят районные и междугородние автобусные маршруты.

Упоминание в искусстве 
Голутвин упоминается в известной песне Дмитрия Сухарева «Пароходик»:

Не тает ночь, и не проходит, 
А на Оке, а над Окой 
Кричит случайный пароходик -
Надрывный, жалостный такой.
…
И как планета многолюден,
Он прекращает ерунду
И тихо шлёпает в Голутвин,
Глотая вздохи на ходу.

Голутвину посвящено стихотворение Сергея Маркова "Живёшь, поёшь в Голутвине..." (1938).

Примечания